Гран-Розуа́, Ґран-Розуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 306,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Гран-Розуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гран-Розуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена